Britta Bergström kan syfta på:

Britta Bergström (folkpartist) (1917–2002), riksdagsledamot (fp) 
Britta Bergström (sångare) (född 1968), sångare